Об'єкти NGC
Центавр (сузір'я)
Галактики